Tollhaus steht für:
 historische Form einer Wohnstätte für Geisteskranke, siehe Psychiatrische Klinik#Vorformen
 Kulturzentrum Tollhaus, ein soziokulturelles Zentrum in Karlsruhe
 ein Ort, der dem Braunkohlentagebau zum Opfer fiel, siehe Königshoven#Umsiedlung wegen des Braunkohletagebaus
 Tollhaus (Band), deutsche Coverband

Siehe auch: